Кабни () — шёлковый шарф, который носят вместе с гхо, традиционным мужским костюмом в Бутане.

Его изготавливают из шёлка-сырца, и он имеет размер, примерно,  и обрамлён бахромой. Его носят в особых случаях и при посещениях дзонгов. Он свисает с левого плеча до правого бедра.

Цвет шарфа зависит от ранга носителя.

Ссылки 
 Foreign minister photo, with scarf
 Photo of several Dasho og Lyonpo, with scarfs, on the promotion of a Dasho

Нешитая одежда
Национальный костюм Бутана